

Мирово () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Мирово () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.
 Мирово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Братя-Даскалові.